Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Норвегии (северная Европа).

Из 80 указанных в таблице видов, 0 находится под критической угрозой, 4 находятся под угрозой исчезновения, 3 подверженные, 2 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Природа Норвегии
Списки:Норвегия